

Cinema 
 Stati di alterazione progressiva (Trouble in Mind) – film del 1985 diretto da Alan Rudolph

Letteratura 
 Trouble in Mind – romanzo di John Harvey del 2007

Musica 
 Trouble in Mind – standard blues composto da Richard M. Jones
 Trouble in Mind – album di Elkie Brooks e Humphrey Lyttelton del 2003
 Trouble in Mind: Doc Watson Country Blues Collection – album di Doc Watson del 2003
 Trouble in Mind – album di Hayes Carll del 2008

Televisione 
Trouble in Mind – serie televisiva britannica trasmessa nel 1991.
 Trouble in Mind – episodio di Hawaii Squadra Cinque Zero